Repnoa är ett släkte av fjärilar. Repnoa ingår i familjen Megalopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Repnoa